Miyoshi heißen in der Geographie:
 Miyoshi (Aichi), Stadt in der japanischen Präfektur Aichi
 Miyoshi (Hiroshima), Stadt in der japanischen Präfektur Hiroshima
 Miyoshi (Han), Lehen mit dieser als Hauptstadt
 Miyoshi (Tokushima), Stadt in der japanischen Präfektur Tokushima
 Miyoshi (Saitama), Stadt in der japanischen Präfektur Saitama

Miyoshi steht für:
 Miyoshi (Klan), ein japanischer Klan

Miyoshi ist der Familienname folgender Personen:
 Akira Miyoshi (1933–2013), japanischer Komponist
 Eiji Miyoshi (* 1954), japanischer Sänger und Schauspieler
 Hirochika Miyoshi (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Isao Miyoshi, japanischer Jazzmusiker
 Miyoshi Jūrō, (1902–1958), japanischer Dichter
 Kiyotaka Miyoshi (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Miyoshi Kiyoyuki (847–918), japanischer Gelehrter
 Kōji Miyoshi (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Miyoshi Manabu (1861–1939), japanischer Botaniker
 Miyoshi Shōichi (1853–1906), japanischer Elektrotechniker
 Takuji Miyoshi (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Miyoshi Tatsuji (1900–1964), japanischer Lyriker, Übersetzer und Essayist
 Miyoshi Yasunobu (1140–1221), japanischer Beamter
 Miyoshi Yasunori (1909–1995), japanischer Zoologe